Фрідріх III:
Фрідріх III Красивий — король Німеччини (1314—1322, 1325—1330)
Фрідріх III — герцог Австрії (1358—1362)
Фрідріх III — імператор Священної Римської імперії (1452—1493)
Фрідріх III Прусський — курфюрст Бранденбургу (1688—1701)
Фрідріх III — німецький імператор (1888)
 Фрідріх ІІІ — герцог Курляндії і Семигалії (1698—1711).